Сан-Джова́нни-Кризо́стомо (итал. San Giovanni Grisostomo) — небольшая католическая церковь в Венеции в районе Каннареджо, построенная в XVI веке в стиле раннего Возрождения. В церкви находятся немногочисленные произведения искусств, в том числе работы Джованни Беллини, Себастьяно дель Пьомбо и других.

История 
Церковь заложена в 1080 году семьёй Каттанео и освящена в честь Патриарха Константинопольского V века Иоанна Златоуста, что свидетельствует о высоком уровне византийского влияния в тогдашней Венеции. В 1475 году уничтожена пожаром, а уже в 1497 году архитектор Мауро Кодуччи взялся за восстановление церкви, которая, предположительно, стала его последней работой в Венеции. В 1504 году Кодуччи умер, а работы были закончены его сыном Доменико в 1525 году; тогда же и состоялось освящение новой церкви. В целости и невредимости пролетели почти 500 лет, но…

После того, как Италия вступила в Первую мировую войну, во время австрийской бомбардировки 13 сентября 1916 года церковь не пострадала, но 26 февраля 1918 года бомбой был повреждён фасад.

Описание 
Здание церкви имеет форму греческого креста. Так как на мраморную облицовку не хватило средств, оно отделано терракотовой штукатуркой. Изнутри церковь выглядит уютно и компактно. Свод над хором работы Кодуччи был заменён на плоскую крышу, чтобы пропустить внутрь больше света.

Колокольня 
Над церковью возвышается кампанила (западное название колокольни), высота которой составляет 21 метр. Первое здание колокольни датируется 1080 годом, однако оно было снесено в 1532 году во время расширения улицы. Нынешнее сооружение было построено между 1552 и 1590 годами.

Произведения искусства 
За фасадом висят два полотна, выполненные Джованни Мансуэти, изображающие святых Онуфрия, Агату, Андрея и Иоанна Златоуста. Святой Онуфрий был одним из титульных покровителей, почитаемым братством Tentori (красильщиками тканей, покрывал, простыней). В 1516 году, частица мощей святого — его палец — была привезена в церковь.

В часовне справа находится последнее произведение Джованни Беллини, написанное в 1513 году: алтарный образ со святыми Иеронимом, Христофором и Людовиком Тулузским. Главным героем картины стал старец Иероним. Сзади по левой стороне, в часовне Мадонна-делле-Грацие находится алтарь с изображениями святых Иоанна Златоуста, Иоанна Крестителя, Иоанна Богослова, Феодора Тирона, Марии Магдалины, Луции Сиракузской и Екатерины Александрийской, выполненный Себастьяно дель Пьомбо по заказу Катерины Контарини. На стене, апсиды представляют собой серию полотен о жизни святого Иоанна Златоуста и Иисуса Христа. На вершине алтаря располагается рельеф, изображающий Снятие с креста. Слева находится часовня, построенная для Джакомо Бернабо, со скульптурным проектированием Мауро Кодуччи. Мраморный запрестольный образ «Коронация Девы Марии» (1500—1502) был выполнен Туллио Ломбардо.

Галерея

Примечания

Литература 
 Manno Antonio The Treasures of Venice. — Нью-Йорк: Rizzoli International Publications, 2004. — С. 292—294.

Ссылки 
  Сайт церкви Сан-Джованни-Кризостомо

Джованни-Кризостомо
Появились в 1525 году
Венеция